Plaats in Indonesië
 Tanding Marga (Penukal Utara), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanding Marga (Sungai Rotan), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra